Karlovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Žminj, Istarska županija.

Šport 
curling klub Črni, koji djeluje od 2003.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 35 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji